Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 1972 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en août 1972